Зинга Мбанди Нгола или Нзинга Мбанди Нгола или Жинга Мбанди Нгола Анна или Зинга-Банди (, ; ок. 1582 — 17 декабря 1663) — правительница государства Ндонго (Ангола) с 1624 или 1623 гг. и  с конца 20-х гг. XVII века.

Биография

Была дочерью правителя Мбанди, которого португальцы лишили большей части его владений, от его наложницы. Отец любил ее больше, чем других своих детей. Его сын, Нгола Мбанди, унаследовав престол около 1617 года, послал в 1621 году свою сестру Зингу на переговоры с португальцами. Во время переговоров она обнаружила незаурядный дипломатический талант и добилась от португальцев признания Нгола Мбанди в качестве союзного короля, имевшего равный статус с другими независимыми монархами, а также обещания помочь изгнать из Ндонго воинственное племя , обязавшись, в свою очередь, вернуть португальцам их рабов. 

В 1624 году Нгола Мбанди умер, после чего Зинга захватила власть в Ндонго, расправившись с членами королевской фамилии, недовольными ее действиями. 

Захватив в свои руки власть, Зинга, незадолго перед тем, из политических соображений, принявшая крещение под именем Анна (в честь жены португальского губернатора), стала стремиться к уничтожению могущества португальцев в южной Африке.

Объединившись с голландцами, вторгшимися в португальскую Анголу, воинственными племенами яга и королём Конго, она в 1624 году напала на португальцев и разбила их (в Луанде было сожжено 6 португальских кораблей). 

В 1648 году дон Сальвор Корреа нанёс поражение голландцам и дошёл до центра владений Зинги. Королева долго продолжала неравную борьбу, и в апреле 1657 году был подписан мирный договор с португальцами, признававший реку  границей между Матамбой и португальской Анголой. Так Зинга фактически сумела сохранить Матамбу как почти независимое государство. 

Зинга уничтожила полигамию, основала большой город, который хотела сделать своей столицей.

Зинга правила 40 лет, из которых 31 год провела в войнах с португальцами и их союзниками. Последние семь лет своей жизни она сохраняла торговые отношения с португальцами и разрешала деятельность португальских миссионеров.

Зингу упоминает в «Философии в будуаре» маркиз де Сад, приписывая ей содержание мужского гарема, членов которого она якобы казнила после единственной проведённой с ней ночи.

Примечания

Литература 
 
 Хазанов А. М. Свободолюбивая дочь Африки (из истории борьбы народа Анголы против колонизаторов в XVII веке) // Вопросы истории. - 1970. - № 2. - С. 129-145.

Короли Анголы
Царствующие королевы
Женщины в войнах